Тридцатка — существительное, соответствующее числу 30:
 Названия маршрутов транспорта под № 30, а также самого транспорта, работающего на этих маршрутах
 Сленговое название всесоюзного туристического маршрута № 30
 Физико-математический лицей № 30 в Санкт-Петербурге.
 Ижевский Естественно-Гуманитарный Лицей «Школа-30»

См. также

Примечания